Georges Creten (1887 - 1966), peintre belge ;
 Johan Creten (1963 -), artiste plasticien belge.
 Victor Creten (1878-1966), peintre et architecte belge.